Yellow:

 Yellow — пісня гурту Coldplay.
 Yellow — пісня японської співачки Кайли Кімури.
 Yellow — трансатлантичний телекомунікаційний кабель.

Див. також 
 Жовтий
 Yello